Robyns se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 André Georges Marie Walter Albert Robyns
 Walter Robyns